Komarek ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Komarek (* 1945), österreichischer Schriftsteller
 Barbara Komarek (* 1968), österreichische Verkehrsmanagerin
 Jiří Komárek (* 1931), tschechischer Algenkundler
 Julius Komárek (1892–1955), tschechischer Zoologe, Universitätsprofessor, Autor zoologischer Bücher
 Karel Komárek (* 1969), tschechischer Unternehmer
 Konstantin Komarek (* 1992), österreichischer Eishockeystürmer
 Kurt Komarek (1926–2016), österreichischer Chemiker 
 Oliver Komarek (* 1986), deutscher Basketballspieler
 Peter Komarek (1941–2016), österreichischer Elektroingenieur
 Stanislav Komárek (* 1958), tschechischer Schriftsteller
 Valtr Komárek (1930–2013), tschechischer Ökonom und Politiker

Komarek bezeichnet außerdem:
 Maschinenfabrik Komarek
 Dampftriebwagen kkStB 1.0 und kkStB 1.1 der k.k. österreichischen Staatsbahnen